Mahorn ist der Familienname folgender Personen:

Atlee Mahorn (* 1965), kanadischer Leichtathlet
Rick Mahorn (* 1958), US-amerikanischer Basketballspieler